Kammersbach ist ein Gewässername:

 Kammersbach (Herschbach), rechter Zufluss des Herschbach (Kesselinger Bach) zwischen Thomich und Weidenbach, Ortsgemeinde Kesseling, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Kammersbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers vor Ottendorf, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kammersbach (Liesing), rechter Zufluss der Liesing (Mur) bei Kammern-Unterdorf, Markt Kammern im Liesingtal, Bezirk Leoben, Steiermark
 Kammersbach (Weißenbach), Oberlauf des Weißenbachs (zur hier noch Ache genannten Ischl (Traun)) in der Katastralgemeinde Weißenbach, Markt Strobl, Bezirk Salzburg-Umgebung (Flachgau), Bundesland Salzburg
 Kammersbach (Wolf), rechter Zufluss der Wolf oder Wolfach beim Zinken Wolf, Ortsteil Bad Rippoldsau, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kammerbach